А́ллан Джон Кларк (; род. 31 июля 1946, Уилленхолл, Англия) — английский футболист, нападающий. По завершении игровой карьеры — тренер .

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1963 году выступлениями за клуб «Уолсолл», в котором провел два сезона, приняв участие в 72 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Фулхэм», к составу которого присоединился в 1965 году. Сыграл за лондонский клуб следующие три сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Фулхэма», был основным игроком атакующей звена команды. В составе «Фулхэма» был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,52 гола за игру.

С 1968 по 1969 год защищал цвета команды клуба «Лестер Сити». В 1969 году заключил контракт с клубом «Лидс Юнайтед», в составе которого провел следующие девять лет своей карьеры. Играя в составе «Лидс Юнайтед» выходил на поле в основном составе команды. В новом клубе был одним из лучших бомбардиров, отличаясь забитым голом в среднем не менее в каждой третьей игре чемпионата.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Барнсли», за который выступал два года.

Статистика

Карьера в сборной 
В 1970 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Англии. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 6 лет, провел в форме главной команды страны 19 матчей, забив 10 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1970 года в Мексике.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте national-football-teams.com  
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu 
 Статистика выступлений на сайте WorldFootball 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Барнсли»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Барнсли»
Тренеры ФК «Лидс Юнайтед»